Суперкубок Португалії з футболу 1981 () — 3-й розіграш турніру. Учасниками фіналу були чемпіон і володар кубка Португалії «Бенфіка» та фіналіст кубка Португалії «Порту».
За сумою проведених першого та повторного матчів (1 і 8 грудня 1981 року) перемогу здобув «Порту».

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Суперкубок Португалії на rsssf 

1981
Португалія
1981 у португальському спорті